Bay-Klasse steht für:

 Bay-Klasse (Fregatte), durch Umbau von Schiffen der Loch-Klasse entstandene Flugabwehr-Fregatten der britischen Marine.
 Bay-Klasse, Docklandungsschiffe (LSD) der britischen Marine.
 Bay-Klasse (1992), Serie von sieben schnellen Containerschiffen, die in der japanischen Werft Ishikawajima-Harima Heavy Industries in Kure für die Reederei P&O Containers gebaut wurden.
 Encounter-Bay-Klasse, Serie von sechs Containerschiffen, die 1967 bis 1970 für die Reederei  Overseas Containers Limited gebaut wurden.